Das Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2016 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Rabat. 
Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2016. Das Turnier fand vom 25. bis 30. April Mai 2016 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Elina Switolina, im Doppel die Paarung Tímea Babos und Kristina Mladenovic.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2016 fand vom 23. bis zum 25. April 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Rabat